Барбара-Мария «Барби» Хеннебергер (; 4 октября 1940, Оберштауфен — 12 апреля 1964, Санкт-Мориц) — немецкая горнолыжница, выступавшая в слаломе, гигантском слаломе и скоростном спуске. Представляла сборную ФРГ по горнолыжному спорту и Объединённую германскую команду в первой половине 1960-х годов, бронзовая призёрка зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли, обладательница двух бронзовых медалей чемпионатов мира, трёхкратная победительница зимней Универсиды.

Биография 
Барбара Хеннебергер родилась 4 октября 1940 года в ярмарочной общине Оберштауфен, Бавария. Проходила подготовку в Мюнхене в одноимённом спортивном клубе TAK München под руководством тренера Энгельберта Хайдера.

В 1957 году впервые стала чемпионкой Западной Германии среди юниорок.

Наивысшего успеха в своей спортивной карьере добилась в возрасте девятнадцати лет в 1960 году, когда вошла в состав Объединённой германской команды, собранной для участия в зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли. В слаломе по сумме двух попыток заняла третье место и завоевала тем самым бронзовую олимпийскую медаль, пропустив вперёд только канадку Энн Хеггтвейт и американку Бетси Снайт. Кроме того, заняла 15 место в гигантском слаломе, показала одиннадцатый результат в скоростном спуске. По итогам трёх женских дисциплин взяла также бронзу в комбинации, хотя этот вид в то время не входил в олимпийскую программу, и награда пошла только в зачёт чемпионата мира. За эти выдающиеся достижения по итогам сезона была награждена Серебряным лавровым листом, высшей спортивной наградой ФРГ.

Став бронзовой олимпийской призёркой, Хеннебергер осталась в основном составе западногерманской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных соревнованиях. Так, в 1962 году она побывала на чемпионате мира в Шамони, где стала пятой в слаломе, вошла в двадцатку сильнейших гигантского слалома, показала четвёртый результат в скоростном спуске и комбинации. Будучи студенткой, отправилась представлять страну на зимней Универсиаде в Швейцарии, откуда привезла три золотые награды и одну серебряную.

Принимала участие в Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке, но на сей раз попасть в число призёров не смогла — закрыла десятку сильнейших в слаломе, заняла седьмое место в гигантском слаломе и пятое место в скоростном спуске. В зачёте комбинации расположилась на пятой строке. Вскоре по окончании этой Олимпиады приняла решение завершить спортивную карьеру.

В апреле того же 1964 года в составе небольшой группы лыжников принимала участие в съёмках фильма о горнолыжном спорте Ski-Fascination. Съёмки проходили в горах недалеко от Санкт-Морица под руководством известного немецкого модельера и спортсмена Вилли Богнера младшего и закончились трагедией. Находясь на склоне, 14 апреля Барбара Хеннебергер и её американский коллега Бадди Вернер попали под сход весенней лавины и погибли под слоем снега толщиной более двух метров. Её тело было перевезено в Мюнхен и захоронено на кладбище Вальдфридхоф — на похоронах присутствовало более пяти тысяч человек. Швейцарский суд признал Богнера виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум месяцам лишения свободы условно.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Барби Хеннебергер  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Горнолыжники Германии
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1960 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1960 года
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Погибшие в результате схода лавины
Спортсмены, погибшие во время соревнований и тренировок
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)